Windmühlenturm steht für:
 Windmühlenturm an der Langen Wand, Bad Nauheim
 Windmühlenturm Fritzdorf, siehe Fritzdorfer Windmühle